Jared Dudley (ur. 10 lipca 1985 w San Diego) – amerykański koszykarz, grający na pozycji niskiego skrzydłowego, po zakończeniu kariery zawodniczej trener koszykarski, obecnie asystent trenera Dallas Mavericks.

Po czterech latach gry na uczelni Boston College, Dudley został wybrany z 22 numerem przez Charlotte Bobcats w drafcie NBA w 2007 roku. Z tym zespołem spędził nieco ponad sezon. 18 grudnia 2008 Dudley, wraz z Jasonem Richardsonem i wyborem w drugiej rundzie draftu 2010 został wytransferowany do Phoenix Suns w zamian za Raja Bella, Borisa Diaw i Seana Singletary. 1 listopada 2010 przedłużył swój kontrakt z Suns na kolejne cztery lata. 26 grudnia 2012 Dudley ustanowił swój rekord kariery, zdobywając 36 punktów w meczu przeciwko New York Knicks.

10 lipca 2013, w ramach wymiany między trzema drużynami, Dudley trafił do Los Angeles Clippers.

27 września 2014, po sezonie gry w barwach Clippers, Dudley wraz z zastrzeżonym wyborem w pierwszej rundzie draftu 2017 został oddany w wymianie do Milwaukee Bucks w zamian za Carlosa Delfino, Mirosława Radulicę i wybór w drugiej rundzie draftu 2015.

W lipcu 2015 został zawodnikiem Washington Wizards. 8 lipca 2016 podpisał drugą w karierze umowę z klubem Phoenix Suns.

20 lipca 2018 został wytransferowany do Brooklyn Nets wraz z chronionym wyborem II rundy draftu 2021 w zamian za Darrella Arthura.

7 lipca 2019 został zawodnikiem Los Angeles Lakers. 25 sierpnia 2021 dołączył do sztabu trenerskiego Dallas Mavericks.

Osiągnięcia 
Na podstawie, o ile nie zaznaczono inaczej.
 NCAA
 Uczestnik:
 rozgrywek Sweet Sixteen turnieju NCAA (2006)
 turnieju NCAA (2004–2007)
 Mistrz sezonu regularnego konferencji Big East (2005)
 Koszykarz Roku Konferencji Atlantic Coast (ACC – 2007)
 MVP turnieju Las Vegas Invitational (2006)
 Największy postęp konferencji Big East (2005)
 Zaliczony do:
 I składu:
 ACC (2007)
 Big East (2005)
 debiutantów Big East (2004)
 turnieju ACC (2006)
 II składu:
 All-American (2007)
 ACC (2006)
 NBA
  Mistrz NBA (2020)

Statystyki 

Na podstawie Basketball-Reference.com 
Stan na koniec sezonu 2018/19

Sezon regularny

Play-offy

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Profil na stronie NBA 

Amerykańscy koszykarze
Amerykańscy trenerzy koszykarscy
Koszykarze NCAA All-American
Koszykarze Phoenix Suns
Koszykarze Charlotte Bobcats
Koszykarze Los Angeles Clippers
Koszykarze Milwaukee Bucks
Koszykarze Washington Wizards
Koszykarze Boston College Eagles
Koszykarze Brooklyn Nets
Koszykarze Los Angeles Lakers
Asystenci trenerów Dallas Mavericks
Urodzeni w 1985
Ludzie urodzeni w San Diego